Soudani ist der Familienname folgender Personen:

 El Arbi Hillel Soudani (* 1987), algerischer Fußballspieler
 Mohamed Soudani (tunesischer Fußballspieler), tunesischer Fußballspieler
 Mohamed Soudani (mauretanischer Fußballspieler) (* 1995), mauretanischer Fußballspieler
 Rabah Soudani (* 1985), algerischer Handballspieler
 Tiziana Soudani (?–2020), Schweizer Filmproduzentin

Siehe auch:
 Sudani